AMV peut faire référence à :

 Alfalfa Mosaic Virus (en français, virus de la mosaïque de la luzerne) ;
  ;
 Anime Music Video, un montage vidéo alliant musique et dessin animé ;
 Assurance Moto Verte, compagnie d'assurance en ligne ;
 Association de mise en valeur de Lan Bern et Magoar ;
 AMV, un courtier d'assurances.